Le tournoi de tennis de l'Arizona est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1979, classée en catégorie Colgate Series, se dispute à Phoenix du 8 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Chris Evert, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Betty Stöve et Wendy Turnbull.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de l'Arizona
 Saison 1979 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1979
Arizona
Tennis aux États-Unis en 1979
Sport en octobre 1979